Kannegiesser ist der Familienname folgender Personen:
 Gordon Kannegiesser (1945–2022), kanadischer Eishockeyspieler
 Ioakim Samuilowitsch Kannegiesser (1860–1930), russischer Verkehrsingenieur, Hochschullehrer und Unternehmer
 Leonid Kannegiesser (1896–1918), russischer Dichter und Attentäter
 Martin Kannegiesser (* 1941), Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall
 Sheldon Kannegiesser (* 1947), kanadischer Eishockeyspieler

Kannegiesser ist Teil der Firma folgender Unternehmen:
 Herbert Kannegiesser GmbH, Maschinenbau-Unternehmen aus Vlotho (Westfalen)

Siehe auch:
 politischer Kannegießer, siehe Kannegießerei
 Kannegießer
 Kannengiesser
 Kanngießer